Heves – città dell'Ungheria 
 Contea di Heves – contea dell'Ungheria attuale
 Comitato di Heves – antico comitato del Regno d'Ungheria